Il diavolo veste Prada (The Devil Wears Prada), romanzo di Lauren Weisberger
 Il diavolo veste Prada (The Devil Wears Prada), film diretto da David Frankel, ispirato al romanzo
 Il diavolo veste Prada (The Devil Wears Prada), colonna sonora del film